Thomas Hills ist der Name folgender Personen:

* Thomas Hills (Cricketspieler) (1796–1866), englischer Cricketspieler
 Thomas Hills (Politiker) (* 1939), amerikanischer Politiker (South Dakota) 

Thomas Hills ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Thomas Hills (Antarktika), Hügelkette in den Pensacola Mountains, Queen Elizabeth Land, Antarktika